Plaats in Indonesië
 Tambak Rejo (Padang Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tambak Rejo (Tempel), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Tambak Rejo (Gading Rejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pringsewu in de provincie Lampung
 Tambak Rejo (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Tambak Rejo (Waru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Tambakrejo, doorverwijspagina